«Белая ночь» — песня Александра Морозова. Получила широкую известность после исполнения Виктором Салтыковым с группой «Форум» в 1984 году.

Издания

В дискографии группы Форум 
 Белая ночь (1984)

В дискографии Виктора Салтыкова 
 Свожу с ума (ремиксы) (1995)

Дополнительные факты 
 Песню «Белая ночь» Виктор Салтыков исполнял вместе с Иваном Ургантом и командой телепередачи «Вечерний Ургант» на итальянском языке в стиле фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».
 «Белая ночь» вошла в саундтрек телесериала «Восьмидесятые». Песню «Белая ночь» также можно услышать в конце 2-й серии 1 сезона сериала Мир! Дружба! Жвачка!.
 Композиция также входила в репертуар поп-дуэта «Чай вдвоём» и панк-супергруппы «Приключения Электроников».

Примечания

Ссылки 

 
  — RussianMusicStars

Песни СССР
Песни России
Песни на русском языке
Песни 1984 года
Песни о Ленинграде
Песни, спродюсированные Александром Морозовым
Песни Виктора Салтыкова
Песни группы «Форум»